glina – ilasta skała osadowa różnego pochodzenia
 glina zwałowa – skała ilasta powstała z błota morenowego
 glina pylasta – typ gruntu, obecnie klasyfikowana jako pył ilasty (clSi)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych
 Glina – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Glina – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca 
 Glina - część wsi Ryczyska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Glina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą 
 Glina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Glina – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Glina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów 
 Glina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna 
 Glina – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Sadlinki 
 Glina – osada leśna wsi Bałtów w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Bałtów

Miejscowości poza Polską 
 Glina – miasto w Chorwacji
 Glina – gmina w Rumunii, w okręgu Ilfov
 Glina – wieś w Rumunii, w okręgu Ilfov, w gminie Glina
 Glina – wieś w Słowenii

Inne 
 Glina – dawna gromada
 Glina – przystanek kolejowy we wsi Glina

 Glina – serial telewizyjny w reż. Władysława Pasikowskiego

Zobacz też 
 Glina Duża, Glina Mała
 Glinica, Glinice, Glinianki